Азербайджанская Премьер-лига-2021/22 () — 30-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу, проходящий с 14 августа 2021 года по май 2022 года, где принимают участие 8 клубов. Изменений в составе участников по сравнению с предыдущим сезоном в лиге не было. Чемпионский титул защищает «Нефтчи».

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Азербайджана на soccerway

2021/2022
Азербайджана
Спорт в Азербайджане в 2021 году
Спорт в Азербайджане в 2022 году